Криково — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Криково — город в Молдавии в составе сектора Рышкановка муниципия Кишинёв.

Россия 
 Криково — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Криково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Криково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.